Ме́лоди (, наст. имя: Мелоди́а Руи́с Гутье́ррес, род. 12 октября 1990 в провинции Севилья) — испанская поп-певица.

Биография 
Мелоди любила петь и танцевать с раннего детства. Открыл же миру её известный испанский певец El Fary, который стал её исполнительным продюсером и полностью организовал запись первого альбома. Это он занимался поисками авторов песен, музыкальных продюсеров, студии для записи и музыкантов.

Летом 2001 года, когда ей было всего 10 лет, Мелоди выпустила свой первый сингл «El baile del gorila» («Танец гориллы»). С ним она возглавила испанский хит-парад.

Вскоре, тем же летом, вышел её первый альбом «De pata negra». Он стал платиновым в Соединённых Штатах Америки и дважды платиновым в Испании.

Дискография 

См. также «Anexo:Discografía de Melody» в Википедии на испанском языке.

Синглы

Студийные альбомы

Альбомы ремиксов

EP

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в провинции Севилья
Дети-певцы Испании
Актрисы Испании
Поп-музыканты Испании
Дети-актёры Испании
Артисты, известные под псевдонимами